Exèrcit Nacional Khmer (del seu nom en francès Armée Nationale Khmère), exèrcit de la República Khmer durant la Guerra Civil de Cambodja
 Austria Netto Katalog, empresa editorial especialitzada en catàlegs amb seu a Àustria
 ANK Software, empresa desenvolupadora de videojocs del Japó
 Teclat alfanumèric (del seu nom en anglès AlphaNumeric Keyboard), teclat d'ordinador que conté caràcters alfanumèrics
 ANK també és el codi OACI d'Air Nippon, aerolínia històrica filial d'All Nippon Airways del Japó
 ANK també és l'abreviatura de l'anquirina, família de proteïnes associada a les de la membrana plasmàtica i del citoesquelet
 Ank també és l'abreviatura de l'ankerita, mineral del grup dels carbonats